Julio Pérez pode referir-se a:

 Julio Pérez Díaz (1960-), demógrafo espanhol, criador da teoria da revolução reprodutiva;
 Julio Pérez Gutiérrez (1926-2002), Pata Loca, Loco, Canario, futebolista uruguaio;
 Julio Pérez Sanz (1957-), político espanhol;
 Julio M. Pérez, engenheiro e militar argentino;
 Julio Lavandero Pérez (1930-), frade capuchinho espanhol; 

Ver também
 Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, 

Julio Perez